Krio peut désigner :
 les Krio, un peuple de Sierra Leone
 le krio, leur langue